Only You (And You Alone)
 Only You, a holland Anita Doth promociós kislemeze
 Only You (Yazoo-dal)
 Only You (film)
 Only You (Scatman John-dal)
 Only You, 2005-ös dél-koreai televíziós sorozat
 Only You – Téged egyedül